Daxing ist:

 Daxing (大兴区), ein Stadtbezirk der chinesischen Hauptstadt Peking
 Daxing (Bishan) (大兴镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Bishan in der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing
 Daxing (Changling) (大兴镇), eine Großgemeinde im Kreis Changling in der chinesischen Provinz Jilin
 Daxing (Dongfeng) (大兴镇), eine Großgemeinde im Kreis Dongfeng in der chinesischen Provinz Jilin
 Daxing (Fengcheng) (大兴镇), eine Großgemeinde der Stadt Fengcheng in der chinesischen Provinz Liaoning
 Daxing (Fengtai) (大兴镇), eine Großgemeinde der Stadt Huainan in der chinesischen Provinz Anhui
 Daxing (Linshu) (大兴镇), eine Großgemeinde im Kreis Linshu in der chinesischen Provinz Shandong
 Daxing (Lüchun) (大兴镇), eine Großgemeinde im Kreis Lüchun in der chinesischen Provinz Yunnan
 Daxing (Ninglang) (大兴镇), eine Großgemeinde im Autonomen Kreis Ninglang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Daxing (Pujiang) (大兴镇), eine Großgemeinde im Kreis Pujiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daxing (Songtao) (大兴镇), eine Großgemeinde im Autonomen Kreis Songtao in der chinesischen Provinz Guizhou
 Daxing (Suyu) (大兴镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Suyu din der chinesischener Provinz Jiangsu
 Daxing (Tailai) (大兴镇), eine Großgemeinde im Kreis Tailai in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Daxing (Yaohai) (大兴镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Yaohai in der chinesischen Provinz Anhui
 Daxing (Yongshan) (大兴镇), eine Großgemeinde im Kreis Yongshan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Daxing (Lüchun) (大兴镇), eine Großgemeinde im Kreis Lüchun in der chinesischen Provinz Yunnan
 Daxing (Yucheng) (大兴乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Yucheng in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daxing (Du’an) (大兴乡), eine Gemeinde im Autonomen Kreis Du’an des Autonomen Gebiets Guangxi in China
 Daxing (Heishan) (大兴乡), eine Gemeinde im Kreis Heishan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Daxing (Jialing) (大兴乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Jialing in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daxing (Nanpiao) (大兴乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Nanpiao in der chinesischen Provinz Liaoning
 Daxing (Qianwei) (大兴乡), eine Gemeinde im Kreis Qianwei in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daxing (Sungqu) (大姓乡), eine Gemeinde im Kreis Sungqu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daxing (Tongjiang) (大兴乡), eine Gemeinde im Kreis Tongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daxing (Xichang) (大兴乡), eine Gemeinde der Stadt Xichang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daxing (Zhaoyuan) (大兴乡), eine Gemeinde im Kreis Zhaoyuan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Daxing (Yanting) (大兴回族乡), eine Nationalitätengemeinde der Hui im Kreis Yanting in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daxing (Daowai) (大兴街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Daowai der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Daxing (Longting) (大兴街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Longting der Stadt Kaifeng in der chinesischen Provinz Henan
 Daxing (Songtao) (大兴街道), ein Straßenviertel im Autonomen Kreis Songtao in der chinesischen Provinz Guizhou
 Daxing (Yuhong) (大兴街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Yuhong der Stadt Shenyang in der chinesischen Provinz Liaoning
 Daxing (Fujin) (大兴农场), eine Staatsfarm in der Stadt Fujin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Daxing (Nomhan) (大兴村), ein Dorf der Nationalitätengemeinde Nomhan in der Stadt Zalantun in der chinesischen Provinz Innere Mongolei

 Daxing (Chang’an) (大兴), der in der Sui-Dynasty neu gegründete Regierungssitz in der alten chinesischen Stadt Chang’an